Das schwarze Buch steht für:

 Das schwarze Buch (Roman), Roman von Orhan Pamuk aus dem Jahr 1990 
 Das schwarze Buch, deutscher Titel von Black Book (Film), Film von Paul Verhoeven aus dem Jahre 2006
 Das schwarze Buch, Alternativtitel von Dämon von Paris, Film von Anthony Mann aus dem Jahr 1949
 Das schwarze Buch, Roman von Peter Kurzeck aus dem Jahr 1982
 Das Schwarze Buch von Carmarthen, Sammelhandschriften in kymrischer Sprache, siehe Llyfr Du Caerfyrddin
 Schwarzes Buch Metternichs (1833–1848); siehe Zentraluntersuchungsbehörde

Siehe auch:
 Schwarzbuch, Sammlung von Negativbeispielen